Moras kan syfta på:

Moras – en typ av våtmark (ordet används ofta i bildlig betydelse)
Moras, Isère – en kommun i departementet Isère i Frankrike
Moras-en-Valloire – en kommun i departementet Drôme i Frankrike